Itubera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ituberá (ort), Bahia, 
 Ituberá (kommun), Bahia, 
 Itubera (flygplats i Brasilien), Goiás, Itumbiara, 

Robotskapade Brasilienförgreningar